Listaku – wieś w Estonii, w gminie Rõuge, w prowincji Võrumaa
 Listaku – wieś w Estonii, w gminie Lasva, w prowincji Võrumaa